

Населені пункти та їхні частини
 Ліпце — село в гміні Мілковіце Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ліпце — село в гміні Свідвін Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Ліпце — частина міста Гданськ в Поморському воєводстві

Примітки